Katano kan avse:

Katano, Osaka - stad i Osaka prefektur, Japan
Ákra Kátano - udde i Grekland